Prendono il nome di ex Tribunale diversi edifici in passato adibiti a Palazzo di Giustizia. In particolare:

 l'ex Tribunale di Firenze;
 l'ex Tribunale di Treviso.